Siemens-Villa oder Siemensvilla steht für:
 Siemensvilla, Baudenkmal in Berlin-Lankwitz, siehe Herrenhaus Correns
 Siemens-Villa (Wannsee), auch Haus Siemens, Baudenkmal in Berlin-Wannsee
 Siemens-Villa, Baudenkmal in Berlin-Biesdorf, ehemalige Bezeichnung, siehe Schloss Biesdorf